Пасо де лас Вакас има више значења:

 Пасо де лас Вакас (Зирандаро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Пасо де лас Вакас (Агилиља), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику